Leys ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Leys-Paschbach (1853–1927), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Helen Madeline Leys (Pseudonym: Eleanor Scott; 1892–1965), englischsprachige Horrorschriftstellerin
 Hendrik Leys (1815–1869), belgischer Maler und Radierer
 John Kirkwood Leys (1847–1909), schottischer Jurist und Schriftsteller
 Lenaert Leys (1554–1623), belgischer Jesuit in der Zeit der Gegenreformation, siehe Leonhardus Lessius 
 Simon Leys (1935–2014), belgischer Sinologe, politischer Schriftsteller, Essayist und Übersetzer

Siehe auch:
 Leis